Osoby o tym nazwisku:
 Beata Nehring (1930–2009) – polska architekt wnętrz, malarka, grafik
 Edward Nehring (1892–1951) – polski ogrodnik, autor podręczników szkolnych, zawodnik, działacz i trener sportowy
 Maria Symplicyta Nehring – przełożona żeńskich zgromadzeń zakonnych
 Piotr Nehring (1963- 2018) – polski dziennikarz związany z Gazetą Wyborczą
 Przemysław Nehring (ur. 1967) – polski filolog klasyczny 
 Stanisław Nehring (1888–1934) – polski działacz państwowy i socjalistyczny, samorządowiec, poseł na Sejm II kadencji (1928–1930)
 Szymon Nehring (ur. 1995) – polski pianista 
 Władysław Nehring (1830–1909) – polski językoznawca i historyk, badacz języka starosłowiańskiego
 Zofia Nehring (1910–1972) – polska łyżwiarka szybka, rekordzistka świata, mistrzyni i reprezentantka Polski